Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1958 bestod av 10 lag, och KuPS från Kuopio vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1958 i Finland
Fotbollssäsongen 1958
1958